Александра Шип (; 16. јула 1991) је америчка глумица. Најапознатија је по улози у ТВ серији Кућа бога Анубиса у којој је глумила 2013. године.

Филмографија 

|-
| 2011. || Замена на рођењу || -{Switched at Birth}- || Ешли ||
|-
| 2012. || Викторијус || -{Victorious}- || Алес ||
|-
| 2013. || Кућа бога Анубиса || -{House of Anubis}- || КТ Раш ||
|-
| 2013. || Неспретан || -{Awkward}- || Еби Мартин ||
|-
| 2016. || Икс-људи: Апокалипса || -{X-Men: Apocalypse}- || Ороро Монро / Олуја ||
|-
| 2018. || С љубављу, Сајмон || -{Love, Simon}- || Аби Сусо || 
|-
| 2018. || Дедпул 2 || -{Deadpool 2}- || Ороро Монро / Олуја || камео
|-
| 2019. || Икс-људи: Мрачни Феникс || -{Dark Phoenix}- || Ороро Монро / Олуја ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1991.
Америчке глумице